Il tabellone singolare del Salou Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Marcelo Filippini (tds n. 3). In finale ha sconfitto Jimmy Arias (tds n. 2) con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie

  Jordi Arrese (secondo turno)
  Jimmy Arias (finale)
  Marcelo Filippini (campione)
  Jeff Tarango (primo turno)

  José Francisco Altur (quarti di finale)
  Claudio Pistolesi (primo turno)
  Fernando Luna (primo turno)
  Renzo Furlan (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Salou Challenger 1990